Дударчук Юлія Сергіївна — українська футзалістка.
 Дударчук Олександр Сергійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.